GPK est un sigle qui peut désigner :
 Gouvernement provisoire kabyle, un gouvernement provisoire autoproclamé ;
 Garbage Pail Kids (en français, Les Crados), une série de cartes à collectionner représentant des personnages d'enfants.